Andrew Fleming West (1853 – 1943) – accademico statunitense
 Andrew West (1960) – linguista inglese
 Andrew West (1979) – musicista inglese
 Andrew J. West (1983) – attore statunitense